Sayad kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Şayād, distrikt, Sar-e Pol,

Azerbajdzjan 

 Sayad (ort i Azerbajdzjan), Khachmaz Rayon, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar